Јарополк I Кијевски или Јарополк Свјатославович (; око 958 — 11. јун 980) је био велики кнез кијевски од 972. до 980., син кнеза Свјатослава Игоровича.

Етимологија имена 

Као и остала словенска имена руских кнежева име има два значења, први део Јаро () значи жарко (сијање), а -полк значи на старословенском језику народ. Цело име значи нешто у смислу Светло у народу. Слична значења имају Владимир, Свјатослав, итд.

Биографија 
Датум рођења и име мајке је непознат. Први пут се помиње у хроници Повест минулих лета 968. године, у време најезде Печенега на Кијев, опсаду у граду дочекала кнегиња Олга са троје унучади, од којих је један био Јарополк. Пре похода његовом оца Свјатослава на Цариград 970. године власт у Кијеву је пренео на Јарополка. Године 972. у Кијев се врате остаци руске војске са Свендељом на челу, са поруком да је Свјатослав пао у бици са Печенезима код Дњепра, тада син Јарополк постаје кијевски кнез а млађа синова Владимир и Олег су добили власт над осталим деловима Кијевске Русије.

Јарополк је ковао и свој новац, први у Кијевској Русији, који су били слични арапским дирхамима.

По Никоновом летопису, Јарополку је на Васкрс 973. стигло посланство папе из Рима. Верује се да није био крштен у хришћанство, али је до хришћанства гојио симпатије и народу то није забранио, шта је довело до тога да га паганско људство у том погледу није одобравало.

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 

Умрли 980.
Велики кнежеви Кијева
Династија Рјурикович
Владари у Европи у X веку